Un bassinet est un terme d'anatomie ;
 Un bassinet est un type de casque médiéval ;
 Le bassinet d'une arme à feu était une petite pièce creuse de la platine, dans laquelle on versait la poudre servant d'amorce ; 
 Un bassinet était un plateau creux placé dans les lieux de culte pour recueillir les offrandes ;
 Bassinet est le nom vulgaire de la renoncule rampante et de quelques renoncules aquatiques.